

Patronyme

 Claire Augros (1775-), escrimeuse française ;
 Joël Augros écrivain français spécialisé dans les livres-jeux ;
 Raymond Augros (1751-1825), colonel français de la Révolution et de l’Empire.

Homonymie de patronyme